Podemos (spanisch für „wir können“) steht für:
 Podemos, spanische Partei der politischen Linken
 Podemos (Brasilien) (PODE), brasilianische Partei, früher Partido Trabalhista Nacional (PTN)
 Podemos (Guatemala), guatemaltekische Partei, früher Movimiento Reformador (MR)
 Poder Democrático Social, bolivianische konservative Partei
 Por la Democracia Social, venezolanische sozialdemokratische Partei

Abkürzung